Асналькасар () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Альхарафе. Занимает площадь 450 км². Население 4128 человек (на 2010 год). Расстояние 25 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Aznalcázar
 Información de Aznalcázar

Населённые пункты Севильи
Муниципалитеты Севильи